Floribella es el título que recibió en tres diferentes países la adaptación local de Floricienta, telenovela familiar de origen argentino, creada por Cris Morena. Puede hacer referencia a:

Floribella (2005), versión brasileña de la telenovela.
Floribella (2005), versión portuguesa de la telenovela.
Floribella (2005), versión chilena de la telenovela.